Název Maxov má více sídel:
 Maxov (Radvanec) – část obce Radvanec v okrese Česká Lípa
 Maxov (Všeruby) – část obce Všeruby v okrese Domažlice 
 Dolní Maxov – část obce Josefův Důl v okrese Jablonec nad Nisou
 Horní Maxov – část obce Lučany nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou